Idiozetes är ett släkte av kvalster. Idiozetes ingår i familjen Idiozetidae. 

Idiozetes är enda släktet i familjen Idiozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Idiozetes